Magia i religia
 klątwa – pojęcie z zakresu magii
 anatema – wyłączenie ze społeczności
 klątwa (cherem) – w judaizmie anatema nałożona przez bejt din
 klątwa (ekskomunika) – w chrześcijaństwie kara kościelna polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty wiernych

 Dzieła literackie
 Klątwa – dramat Stanisława Wyspiańskiego

 Filmy
 The Grudge – Klątwa – film z 2004 roku
 Klątwa (oryg. The Curse) – film z 1987 roku, reż. David Keith
 Klątwa (oryg. Curse of the Starving Class) – film z 1994 roku, ekranizacja sztuki Sama Sheparda, reż. J. Michael McClary
 Klątwa (oryg. Anatema) – film z 2006 roku, reż. Agim Sopi

Zobacz też 

 
 fatum